«Carmen» — песня американской певицы Ланы Дель Рей, входящяя в её второй студийный альбом «Born to Die» (2012). Песня была опубликована в iTunes Store в Германии, Австрии и Швейцарии лейблом Universal Music Group. Песня вышла вторым промосинглом с альбома после Off to the Races 26 января 2012 года. Музыкальное видео из нарезок и собственных кадров было создано самой Ланой Дель Рей и выпущено 21 апреля 2012 года. Песня получила смешанные отзывы критиков, как положительные, так и отрицательные.

Создание и релиз 
«Carmen» была написана Дель Рей и Джастином Паркером, продюсером стал Эмиль Хейни, исполнительным продюсером стал Джефф Хаскер. Песня писалась в конце декабря 2011 года. Запись производилась в студии Нью-Йорка, сразу же 5 января 2012 года. В интервью для The Sun, Дель Рей рассказала, что песня будет о "обреченной женщине, которая продает своё тело на улицах" Кони-Айленд, которого Дель Рей рассматривает как «важное место в её "на протяжении всей своей карьеры в Нью-Йорке. Дель Рей рассказал Complex, когда мелодия и лирика «Carmen» "собрались вместе":

Список композиций  
Цифровое скачивание
 «Carmen» - 4:08

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ланы Дель Рей  (на английском языке)
 Официальный канал Ланы Дель Рей на YouTube 
 Официальный микроблог Ланы Дель Рей в сервисе Twitter 

Песни Ланы Дель Рей
Синглы Interscope Records
Песни, спродюсированные Джеффом Бхаскером
Песни, написанные Ланой Дель Рей